João Cravinho (ur. 1936) – portugalski polityk, inżynier, parlamentarzysta i eurodeputowany, minister: przemysłu i technologii (1975), gospodarki przestrzennej i administracji (1995–1999) oraz infrastruktury (1996–1999)
 João Cravinho (ur. 1964) – portugalski polityk i dyplomata, od 2018 minister obrony